Jason Smith může být:

 Jason Smith (lední hokejista) (* 1973) – kanadský hokejista
 Jason Smith (basketbalista) (* 1986) – americký basketbalista
 Jason Smith (americký fotbalista) – americký hráč amerického fotbalu